Struensee er en slægt fra Mark Brandenburg, som første gang nævnes i 1477 i Neuruppin. Betydelige medlemmer er:

 Adam Struensee (1708-1791) – tysk teolog og generalsuperintendent for Hertugdømmerne, far til:
 Carl August Struensee (1735-1804) – preussisk finansminister, adlet 1789, og
 Johann Friedrich Struensee (1737-1772) – livlæge for Christian VII og kabinetssekretær, adlet 1771

Desuden:
 Gustav von Struensee (1803-1875) – tysk forfatter

Slægter fra Tyskland
Adelsslægter fra Danmark
Adelsslægter fra Preussen